Getting Mary Married – film del 1912 prodotto dall'Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
Getting Mary Married – film del 1919 diretto da Allan Dwan